Пинос-Пуэнте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 99 км². Население — 13421 человек (на 2010 год). Расстояние — 16 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Microweb turística de Pinos Puente realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Pinos Puente en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 
 Situación de Pinos Puente en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

Муниципалитеты Гранады